El término CDG puede referirse a: 
Aeropuerto Charles de Gaulle, en la ciudad de París, Francia (Código de Aeropuerto IATA);
Charles de Gaulle, general y político francés;
cdg - Expertos en Competencias de negocio, Consultores en Diagnóstico, Desarrollo de Ejecutivos y Gestión del Talento;
Gremio de Diseñadores de Vestuario en Estados Unidos, por sus siglas en inglés Costume Designers Guild;
Una abreviatura habitual para el centro de gravedad o el centro de masas;
Cártel del Golfo (Cartel de narcotraficantes en México); 
Concello de Defensa da Gaita (Grupo tradicionalista musical gallego)
Defectos congénitos de la glicosilación o síndrome CDG (por sus siglas en inglés), un grupo de errores innatos del metabolismo.